Даниялов — фамилия; имеет женскую форму Даниялова.
 Даниялов, Абдурахман Даниялович (1908—1981) — советский и дагестанский политический и партийный деятель.
 Даниялов, Гаджиали Даниялович (1911—2006) — советский и российский учёный, историк, государственный и партийный деятель.
 Даниялов, Юсуп Абдурахманович (1939-2015) — советский и российский кинорежиссер и киноактер.